Lorenz [lórenc] se lahko nanaša na:

 Trio Lorenz, slovenski klavirski trio
 Lorenz SZ 40 in SZ 42, model nemških šifrirnih strojev
 Lorenz (ime):
 Johann Lorenz von Mosheim, nemški zgodovinar
 Lorenz Heister, botanik (1683-1758) 
 Lorenz Drabke, nemški šahist
 Lorenz Kardinal Jaeger, nemški kardinal
 Lorenz Kindtner, avstralski nogometaš
 Lorenz von Lichtenberg, avstrijski škof
 Lorenz Lindelöf, finski matematik (1827 - 1908)
 Lorenz, priimek več znanih ljudi

Glej tudi 
 Lorentz